Штромейер () — фамилия немецкого происхождения

Известные носители фамилии 
Штромейер, Луи (1804–1876) —  немецкий хирург, один из пионеров ортопедии
Штромейер, Фридрих (1776–1835) — немецкий химик и фармацевт